Tzadik (del hebreo, צדיק) puede referirse a:

 uno de los tzadikim, los "justos" o "santos" que el judaísmo venera por su autoridad espiritual; o
 al '''sello discográfico Tzadik.